Vieregge ist

 der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Vieregg (Adelsgeschlecht)
 Vieregge (Neuenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Vieregge ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Heinrich Vieregge (1841–1915), deutscher evangelischer Theologe, Generalsuperintendent in Magdeburg  
 Ernst Vollrad von Vieregge  (1744–1816), preußischer Generalmajor

 Julia Vieregge (* 1985), deutsche Sängerin, Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Karl-August Vieregge, deutscher Landrat in Lauban und in Lauterbach
 Kerstin Vieregge (* 1976), deutsche Politikerin (CDU)
 Peter Vieregge (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Viereck
 Vieregg